

Personnalités portant ce patronyme 
 Guiot de Provins (vers 1150 - après 1208), trouvère et poète français ;
 Guiot de Dijon, trouvère bourguignon du début du  ;
 Guiot du Pin, capitaine de grande compagnie mort en 1364 ;
 Guiot de Saint-Florent, dit Florent-Guiot (souvent orthographié Florent-Guyot) (1735 -1834), révolutionnaire français, élu député dans le département de la Côte-d'Or ;
 Jean Guiot du Repaire (1755 -1819), général de division, aussi orthographié Guyot du Repaire ;
 Guiot du Repaire, garde du corps du roi Louis XVI présent lors de la journée du 6 octobre 1789 à Versailles, massacré après avoir prévenu la famille royale de l'invasion du château ;
 Marcel Guiot (?-?), marchand d'estampes, expert et éditeur français, ouvre une galerie à Paris en 1920, active jusque dans les années 1970.
 Nicolas Bernard Guiot de Lacour (1771-1809), général de division ;
 Andréa Guiot, soprano française (1928-2021) ;
 Raymond Guiot (1930-), flûtiste et compositeur français ;
 Fernand Guiot (1932-2021), acteur belge ;
 Nicolas Guiot (1978-), producteur de cinéma et réalisateur belge.